Куапель () — французская фамилия. 

Известные носители — династия художников:
 Куапель, Ноэль
 Куапель, Ноэль Никола
 Куапель, Антуан
 Куапель, Шарль Антуан

См. также 
 Купель

Художественные династии